Le nom Manzanilla peut désigner :

 Manzanilla, commune de la province andalouse de Huelva (Espagne).
 Manzanilla, vin de la ville andalouse de Sanlúcar de Barrameda ;
  (1924-2019), homme politique mexicain, ancien gouverneur de Yucatán (de 1988 à 1991) ;
 En espagnol, manzanilla est également un nom commun signifiant camomille.

Patronyme hispanique